SPARC64 - 64-bitowy procesor RISC w architekturze SPARC-v9, opracowany i produkowany przez firmę Fujitsu.

Jest to także potoczna nazwa 64-bitowej architektury procesorów SPARC, znanej oficjalnie jako SPARCV9.

Procesory